Оптимист:

 Оптимист — характеристика характера человека. См. Оптимизм.
 «Оптимист» — класс детских гоночных яхт.

См. также 
 Оптимисты